nanoCAD — проприетарная базовая система автоматизированного проектирования под Windows, предназначенная для разработки и выпуска рабочей документации (чертежей), разработки российской компании ООО «Нанософт разработка». Также может быть запущена в ОС Linux с помощью Wine.

Обладает AutoCAD-подобным интерфейсом и напрямую поддерживает формат DWG (с помощью библиотек Teigha, разработчик Open Design Alliance). Относится к классу САПР-платформ, так как содержит и развивает в первую очередь базовые классические САПР-функции, а на её основе через открытый API могут создаваться специализированные приложения для выполнения различных узкоспециализированных проектных задач (машиностроительные, строительные, инженерные, землеустроительные и т. д.). Дополнительно САПР-платформа nanoCAD Plus расширяется модулями для трехмерного моделирования (как на базе геометрического ядра ACIS (Spatial, США), так и на базе C3D (АСКОН, C3D Labs, Россия), для наложения двухмерных зависимостей (Ледас, Россия) и для работы с данными трехмерного сканирования (Нанософт разработка, Россия)

Примечания

Литература 
 
 ISICAD.ru: Отечественная САПР-платформа nanoCAD Plus 10: универсальный комплекс для тех, кто проектирует , Денис Ожигин, 2018;
 CADmaster #4(54) 2010 (октябрь-декабрь) : Просто о важном. Опыт внедрения отечественного софта в ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», Шаяхов Олег Фанисович, 2016;
 Раздел Нанософт на сайте журнала САПР и графика : ;
 
 WorldCADAccess : Trying out nanoCAD 2, beta 2, Ralph Grabowski, 2010;

Ссылки 
 
 nanodev.ru — официальный сайт компании ООО «Нанософт Разработка»

САПР
САПР в строительстве и архитектуре
CAD
Единый реестр российского ПО